

Presentación previa 
Yūichi Sugita fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Lloyd Harris.

Yasutaka Uchiyama derrotó en la final a Blaž Kavčič.

Cabezas de serie 

  Yūichi Sugita (Cuartos de final)
  Grega Žemlja (Semifinales)
  Ruben Bemelmans (Segunda ronda)
  Zhang Ze (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Andrew Whittington ''(Primera ronda)
  Blaž Kavčič ''(Finalista)
  Tatsuma Ito ''(Segunda ronda)
  Agustín Velotti ''(Primera ronda)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Kioto 2017